

Patronyme 

 Jean-Marie Degoutte (1866-1938), général français ;
 Lucien Degoutte (1907-1963), homme politique français.